Richard Sahla ist der Name folgender Personen:

*Richard Sahla (Komponist) (1855–1931), österreichischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Richard Sahla (Reiter) (1900–1942), deutscher Springreiter